Szent Péter és Pál apostoloknak szentelt templomok:

 Magyarország
 Szent Péter és Pál-templom (Kiskunhalas)
 Szent Péter és Pál-főplébánia-templom (Óbuda)
 Szent Péter és Pál-templom (Szentendre)

 Románia
 Szent Péter és Pál-fatemplom (Alsóboldogfalva)
 Szent Péter és Pál szerb ortodox templom, Arad
 Szent Péter és Pál apostolok templom, Brassó
 Szent Péter és Pál-plébániatemplom (Csobotfalva)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Füzesszentpéter)
 Szent Péter és Pál apostolok templom (Giródtótfalu)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Kiskossó)
 Szent Péter és Pál-fatemplom (Kökös)
 Szent Péter és Pál-fatemplom (Körösgégény)
 Szent Péter és Pál-templom (Nagydemeter)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Somlyócsehi)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Szamosőrmező)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Szentpéterfalva)
 Szent Péter és Pál-fatemplom (Tiszafalva)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Zold)
 Szent Péter és Pál apostolok fatemplom (Újváros)
 Szent Péter és Pál-templom (Bákó)
 Szent Péter és Pál apostolok templom (Oltfelsősebes)

 Lengyelország
 Szent Péter és Pál-templom (Krakkó) 
 Szent Péter és Pál-főszékesegyház (Poznań)

 Lengyelország
 Szent Péter és Pál-templom (Prága)
 Szent Péter és Pál-katedrális (Brno)